Indonesië
 Kuwarasan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Kuwarasan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java